Baptist Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Baptist Creek (Georgia), im Houston County
 Baptist Creek (Illinois), im Hancock County
 Baptist Creek (South Dakota), im Clay County